Tsogo (taal), een taal met volgens ISO 639-3 de code "tsv"
Tsogo I, persoonsnaam Sönam Wangdü (1889/1891 - ?), een Tibetaans militair